El nombre María Antonia hace referencia a varios artículos:

Personas
María Antonia Abad Fernández, Sara Montiel.
María Antonia Armengol
María Antonia Berger, militante argentina de la organización Montoneros. 
María Antonia Bolívar Palacios
María Antonia Conesa
María Antonia de Braganza
María Antonia de Jesús Tirado
María Antonia de Kohary
María Antonia de Nápoles 
María Antonia Fernanda de Borbón, infanta de España y Reina.  
María Antonia Fernández Frutos
María Antonia García-Benau, catedrática de Economía, 
María Antonia Iglesias
María Antonia Martínez  política socialista española.  
María Antonia Sánchez Lorenzo, tenista profesional. 
María Antonia Trujillo, política española y ministra.  
María Antonia Walpurgis de Baviera  
María Antonia de Austria
María Antonieta de Austria, reina de Francia.

Otros
María Antonia, localidad del departamento de Paraguarí, Paraguay.
María Antonia, película cubana de 1990.